Лхаса:

 Лхаса — историческая столица Тибета, в настоящее время административный центр Тибетского автономного района Китайской Народной Республики;
 Лхаса — река в Тибете, протекающая через одноименный город.
 Лхаса де Села (1972—2010) — американо-французская певица и автор песен.